Gminy w USA:
 Torning (ang. Torning Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Swift
 Torning (ang. Torning Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward